Le  championnat d'Europe de volley-ball masculin des moins de 19 ans (Cadets) s'est déroulé du 11 au  à Vienne et Krems (Autriche).

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Phase finale

Classements 9-12

Classements 5-8

Classements 1-4

Classement final

Distinctions individuelles 
MVP :  Guillaume Quesque
Meilleur marqueur :  Bram van den Dries
Meilleur attaquant :  Ludovico Dolfo
Meilleur contreur :  Dmitry Shcherbinin
Meilleur serveur :  Markus Steuerwald
Meilleur passeur :  Benjamin Toniutti
Meilleur libero :  Dirk Sparidans

Composition des équipes 

Entraîneur : Bernard	Stewart	Headcoach 

	Entraîneur : Henschke Michael 
 

Entraîneur : Van De Vyver Julien 
 Entraîneur : Reiter Raul 
 

Entraîneur : Jocelyn Trillon  ; entraîneur-adjoint : Slimane Belmadi  ; manager général : Marc Francastel  

Entraîneur : Barbiero	Mario 
 Entraîneur : Colokjans Boriss 
 

Entraîneur : Van Den Berg Peter 
 Entraîneur : 
 

Entraîneur : Voronkov	Andrey	
 Entraîneur : Galogaza	Ljubomir 
 

''Entraîneur : Hidayetoglu Kazim

Liens internes

Liens externes 
 La page de la compétition sur le site de la Confédération Européenne de Volleyball
 Site officiel de la compétition

2007
Volley-ball masculin moins de 19 ans
Volley-ball masculin moins de 19 ans 2007
Europe masculin moins 19
Sport en Autriche en 2007